Kaiturinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kaiturinsaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Kaiturinsaari (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar